Access Industries ist eine US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft, die 1986 von Leonard Blavatnik gegründet wurde.

Organisationsbereiche

Naturschätze und Chemie 
 Lyondellbasell - weltweit achtgrößtes und europaweit drittgrößtes Chemieunternehmen
 UC RUSAL - russischer Aluminiumkonzern

Medien und Telekommunikation 
 Acision - SMS/MMS Mobilfunkanbieter
 Amedia
 Deezer
 DAZN Group (DAZN u. a. Inhaber der Rechte zur Übertragung der Champions-League-Spiele)
 Top Up TV - britische digital TV Sendergruppe
 RatPac Entertainment (Filmproduktion)
 Warner Music Group

Immobilien 
Die Faena Group betreibt das Faena Hotel + Universe Luxushotel in Buenos Aires / Argentinien Im März 2007 wurde über die STT Properties das Luxushotel Grand Hôtel du Cap-Ferrat in Saint-Jean-Cap-Ferrat für 215 Mio. Euro aufgekauft. Darüber hinaus sollen weitere Hotels und Bürogebäude in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und Europa zur Faena Group gehören.

Sonstiges 
 Air Berlin - 18,94 % Anteil - verkauft

Am 6. März 2008 wurde bekannt, dass Access Industries den Anteil von 18,56 Prozent der Vatas Holding von Robert Hersov übernehmen soll und damit Großeigentümer der Fluggesellschaft Air Berlin wird.
Ein auf 18,94 Prozent aufgestockter Anteil wurde am 19. Mai 2008 von der AI Aviation Coöperatief U.A. mit Sitz in Amsterdam übernommen. Die AI Aviation Coöperatief U.A. wird von der AI SMS L.P. und der AI Aviation Holdings LLC beherrscht, die wiederum Tochterunternehmen der AI SMS L.P. sind. AI SMS L.P. ist eine Tochtergesellschaft der Access Industries Holdings LLC, die von der Access Industries Holdings LLC beherrscht wird, die ein Tochterunternehmen der Access Industries, LLC ist, deren Eigentümer wiederum Blavatnik ist.

Wie am 8. Januar 2009 mitgeteilt wurde, hat Blavatnik seinen Air Berlin-Anteil von 18,94 Prozent wieder verkauft.

2012 investiert Access Industries 200 Millionen in Rocket Internet. Weitere Beteiligungen sind Glossybox und Westwing.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Unternehmen (New York City)
Beteiligungsgesellschaft
Gegründet 1986